Dětkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dětkovice (okres Prostějov)
 Dětkovice (okres Vyškov)